Содом — одне з древніх міст, яке, згідно з Біблією, було знищене Богом за содомію
 Содом — соляна гора в Ізраїлі, що нагадує місцевість міста Содом, описаного в Біблії

Содом — присілок, Високораменське сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область
 Содом — присілок, Черновське сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область

Див. також 
 Содомово